

Букино — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Букино — село, Новокузнецький район, Кемеровська область